Cârligi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cârligi (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Cârligi (Neamț), Dorf im Kreis Neamț